В одиночному розряді тенісного турніру Taranto Open 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Емануела Зардо здобула титул, у фіналі перемігши Петру Ріттер 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Федеріка Бонсіньйорі (чвертьфінал)
  Енн Гроссман (1-ше коло)
  Лаура Голарса (2-ге коло)
  Катя Пікколіні (1-ше коло)

 Відсутня
 Каті Каверзасіо (1-ше коло)
 Відсутня
 Алексія Дешом (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Ilva Trophy